Höfen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 
 Höfen, ort i kommunen Stocken-Höfen i kantonen Bern

Tjeckien 

 Hradiště (ort i Tjeckien, Karlovy Vary, lat 50,17, long 13,05), 
 Dvorce (ort i Tjeckien, Vysočina),

Tyskland 

 Höfen an der Enz – kommun i Landkreis Calw, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,

Österrike 

 Höfen (kommun i Österrike), Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar